The Tower (en ) est un long métrage d'animation norvégien réalisé par Mats Grorud.

Synopsis 
Wardi est une fillette palestinienne de 11 ans. Elle vit avec sa famille dans un camp de réfugiés au Liban. Elle découvre l'histoire de sa famille au travers d'histoires racontées par trois dernières générations de réfugiés.

Fiche technique

Production 
Mad solutions est le distributeur norvégien, et Jour2fête est le distributeur du film en France.

Récompenses

Notes et références 
Le contenu de cette édition provient de l’article du Wikipédia anglais The Tower (2018 film)

Liens externes 
 

Film d'animation norvégien
Film en norvégien
Film norvégien sorti en 2018